Бондаренко, Владимир Николаевич (; , Харьков, Украина) — советский и украинский промышленный дизайнер, изобретатель и арт-куратор, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (c 2004), член Союза художников и член Союза дизайнеров Украины (с 1987).

 Награждён Серебряной медалью Национальной Академии Изобразительного Искусства и Архитектуры (2013)

 Куратор фестиваля предметного дизайна «Водопарад», получившего признание крупнейших мировых дизайн-форумов Европы и ежегодно проводящийся в Харькове с 2001 года.
 Один из основателей, креативный директор Дизайн-бюро и столярного производства дизайнерской мебели высочайшего «Art-Tek» (ныне Архитектурное бюро «Atre» и столярное производство «Oakland»), вошедшего в Top лучших на Украине.

Биография 
Окончил Харьковский художественно-промышленный институт (ныне Харьковская Государственная академия Дизайна и Искусств) (1977), факультет «Интерьер и оборудование».

В конце 1980-х годов Владимир и его творческий коллектив (Елена Кудинова и Мария Глущенко) сформировали одну из первых интерьерных студий, обладавших узнаваемостью в профессиональных кругах. Благодаря чему их коллектив принимал участие в таких масштабных проектах, как разработка интерьеров станций метрополитена города Харьков.

Владимир стал одним из пионеров по дизайн-освоению Европы после падения «железного занавеса». В 1990 году он был приглашен в Вену, на разработку дизайна мебели для австрийского бренда Wittmann, выпускающего серийную продукцию. Там он познакомился с высококлассными технологиями столярного производства, принципами работы на промышленных станках, которые были невиданной роскошью для СССР. Позже он увидел потенциал развития дизайн индустрии в бывшем СССР и вернулся из Австрии. Что привело к появлению компаний по разработке архитектурных и интерьерных проектов, а также формированию столярных производственных баз в Москве и Харькове, ставших впоследствии наиболее технологичными и дизайн-ориентированными на территории бывшего СССР.

Работы Владимира были представлены на экспозиции в Музее дизайна Red Dot в Эссене, который, на сегодняшний день, является одним из наиболее уважаемых в мире собранием достижений современного дизайна. Он получил общественное признание и ряд наград за оказанное влияние на индустрию промышленного дизайна СССР и, в частности, Украины. Ряд журналистов называют стиль Владимира Бондаренко — визитной карточкой украинского предметного дизайна.

Выставки

Персональные выставки 
 1990 — Выставка авторской мебели, Дизайн центр «Центральный дом художника», ВНИИТЭ (Москва)
 1991 — В рамках фестиваля Design Saturday, шоу рум Wittmann (Вена)
 1991 — В рамках фестиваля Art Design, Mуниципальная галерея (Берлин)
 1996 — Выставка, шоурил фирмы Posto, коллекция Ампиры (ФРГ, Франкфурт)
 2003 — Юбилейная выставка авторской мебели и предметов декора, Харьковская академия дизайна и искусств (Харьков)
 2008 — Персональная выставка в рамках фестиваля . архитектуры и дизайна «Спека» (Днепр)
 2013 — Юбилейная выставка авторской мебели и предметов декора (Харьков)

Избранные групповые выставки 
 1982 — Всесоюзная выставка «художник народа» (Москва)
 1987 — Республиканская выставка «Молодежь Украины», автор экспозиции (Киев)
 1991 — Международная выставка «Consumenta» (Нюрнберг)
 1995 — «Abitare il Tempo» в Fiera di Verona (Верона)
 1998 — Выставка «Дизайн-интерьер», Диплом почетного участника (Москва)
 1998 — Выставка «Российский дизайн 98», Диплом и Первая премия в номинации «Арт-дизайн» (Москва)
 1998 — «Цех дизайна». Коллекция мебели «АЛЮ». Муниципальная галерея (Харьков)
 2001 — Проект «Мойдодыр» (Харьков)
 2002 — Выставка-конкурс «Зеркальная струя» (Харьков)
 2003 — Выставка «Предмет 2003» (Киев)
 2004 — Экспозиция в музее дизайна RedDot (Эссен)
 2008 — Выставка Sfera Design (Киев)
 2008 — Фестиваль «Дом на Брестской: архитектура, дизайн, ландшафт», Диплом и Первая премия в номинации «Предметный дизайн» (Москва)
 2001—2014 — Выставка-конкурс «Водопарад» (Харьков)
 2010, 2011 — Выставка-продажа самых значимых произведений украинских художников ХХ-ХХІ вв от аукционного дома «Золотое Сечение» (Киев)
 2015 — Экспозиция на миланском Salone Internationale del Mobile (Милан)
 2017 — Выставка в музее Aquademia (Шильтах)
 2018 — Экспозиция на выставке ISH (Франкфурт-на-Майне)

Известные работы 
 Музей Техники Вадима Задорожного (Москва)
 Интерьер Архитектурного бюро «Atre» (Харьков)
 [www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g2540872-d3751045-Reviews-Grand_Prix-Arkhangelskoye_Krasnogorsky_District_Moscow_Oblast_Central_Russia.html Ресторан Гран При] в районе усадьбы Архангелтское (Москва)
 Ресторан Semifreddo (Москва)
 Частный интерьер для Алексея Кирсанова (Москва)
 Интерьер первого заведения сети «Академия — кафе, пиццерия» на Камергерском переулке (Москва)
 Частный интерьер в стиле нео ар-деко (Лондон)
 Частный интерьер, Старый Салтов (Старый Салтов)

Примечания

Ссылки 
 Искусствовед Сергей Серов в своем блоге о Владимире Бондаренко: «Мебельный арт-дизайн Владимира Бондаренко»
 Академик Владимир Бондаренко, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (c 2004)
 Журнал Salon, статья «В воздухе витал Ар Деко», 1995
 Евгения Гершкович, Журнал Мезонин, 03.09.2012, № 144 сентябрь 2012: «Дрова»
 Портфолио лотов Владимира на странице аукционного дома «Золотое сечение»
 Авторская серия мебели «LEKUDIN», 2017 Для конкурса «Интерьер года» в номинации Предметы мебели

Современные художники Украины